Askgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Askgrundet, Nagu, Åboland, 
 Askgrundet, Ingå, Raseborg,

Se även
Aspgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar